Tomasz Jakieła (ur. 29 października 1996 w Nowym Targu) – polski biathlonista, trzykrotny uczestnik mistrzostw świata juniorów.

Jest żołnierzem Wojska Polskiego.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Junior młodszy

Junior

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach

Przypisy

Bibliografia 
 Profil zawodnika w bazie IBU

Ludzie urodzeni w Nowym Targu
Polscy biathloniści
Szeregowi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Urodzeni w 1996